Санта Инес има више значења:

 Санта Инес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Инес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Инес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Инес (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Инес (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Инес, Ел Охито (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Инес (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Инес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Инес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Инес (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Инес (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Инес (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Инес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Инес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Инес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Инес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Инес (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Инес (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Инес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Инес (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Инес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Инес (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Инес (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Инес (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Инес (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Инес (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Инес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Инес (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Инес (Нестлалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Инес (Чукандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Инес (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Инес, Ла Ескондида (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Инес, Ла Асијендита (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Инес (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Инес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Инес (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Санта Инес, Ла Монтања (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Инес (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Инес (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Инес (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Инес (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Инес (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Инес (Ајокеско де Алдама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Инес (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Инес (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Инес (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Инес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Инес, Ла Росита (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Инес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Инес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Инес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Инес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Инес, Километро 40 (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Инес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Инес, Бреча 132 Сур 88 (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Инес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Инес, Трес Ерманас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Инес (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Инес (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Инес (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Инес, Естасион Минкуини (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Инес (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Инес, Алахуела (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Инес (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Инес (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Инес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Инес (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Инес (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Инес (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Инес (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику